A Liga Feminina de Basquetebol (LFB) de 2014/2015 foi a 17ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 12 equipas, em duas fases. O Clube União Sportiva conquistou o seu 1º Título.

Primeira Fase

Clasificação Liga Feminina Fase Regular

Calendário Fase Regular

Clasificação Liga Feminina Places 5-12

Segunda Fase

Calendário Play-offs – Quartos de final

Clasificação Liga Feminina Final Four

Calendário

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5070&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=5070&layout=resultados

 
<noinclude>